Змагання з волейболу на XXVII літній Універсіаді в Казані проходили з 6 по 16 липня 2013 року за участю 21 чоловічої і 15 жіночої команд.

Медальний залік

Призери

Арени 
 Центр волейболу "Санкт-Петербург" (вміщує 4157 глядачів)
 Спортивний комплекс "Зилант" (942)
 Спортивний комплекс "Бустан" (890)
 Спортивний комплекс "Тулпар" (743)
 Спортивний комплекс "Олімпієць" (710)

Жеребкування 
Церемонія жеребкування пройшла в готельному торгово-розважальному комплексі "Корстон-Казань" 6 квітня 2013 року. Почесними гостями заходу стали відомі російські спортсмени — посли Універсіади, у числі яких був олімпійський чемпіон з волейболу Олександр Волков.

Відмовилися від участі на турнірі збірні Алжиру та чоловіча команда Оману.

Чоловічий турнір

Календар

Груповий етап

Плей-офф

Жіночий турнір

Календар

Груповий етап

Плей-офф

Примітки

Посилання 
 Волейбол на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади
 2013 Summer Universiade — Volleyball — Technical handbook

2013
Волейбол на Літній універсіаді 2013
Змагання на Літній універсіаді 2013